Oogvocht kan verwijzen naar:

 Traan, uitwendig oogvocht
 Kamervocht, inwendig oogvocht